Суперкубок Словенії з футболу 2011 — 7-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 липня 2011 року між чемпіоном Словенії Марибором та володарем кубка Словенії Домжале.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2011
Словенія
2011 у словенському спорті